Yenchow är en äldre romanisering av flera kinesiska ortnamn och kan syfta på:

Yanzhou, en stad på häradsnivå i Shandong-provinsen;
Yanzhou, en äldre prefektur i västra Zhejiang-provinsen som idag utgör den västra delen av Hangzhou;
Qinzhou, en stad på prefekturnivå i Guangxi.

WP:Projekt Kina